Good Souls Better Angels — студийный альбом американской рок-, фолк- и кантри-певицы Люсинды Уильямс, вышедший 24 апреля 2020 года на лейблах Highway 20 и Thirty Tigers. Диск был анонсирован ещё в феврале, а ему предшествовал трек «Man Without a Soul» с критикой Дональда Трампа.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: AllMusic, American Songwriter, Exclaim!, The Irish Times, Mojo, Pitchfork, Q, Uncut.

В июне журнал Pastemagazine назвал Good Souls Better Angels одним из самых лучших альбомов года на то время.

Итоговые списки

Список композиций 
 «You Can’t Rule Me» — 4:02 
 «Bad News Blues» — 4:37 (аудио)
 «Man Without a Soul» — 5:31 аудио
 «Big Black Train» — 5:28 (аудио)
 «Wakin' Up» — 4:44 (аудио)
 «Pray the Devil Back to Hell» — 5:38 (аудио)
 «Shadows & Doubts» — 6:01 (аудио)
 «When the Way Gets Dark» — 3:27 (аудио)
 «Bone of Contention» — 4:05 (аудио)
 «Down Past the Bottom» — 3:21 (аудио)
 «Big Rotator» — 5:20 (аудио)
 «Good Souls» — 7:35 (аудио)

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы США
Рок-альбомы
Альбомы в стиле американа